Барблан () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (1860—1916) — швейцарский фольклорист.
 Барблан, Гульельмо — швейцарский музыковед.
 Барблан, Отто (1860—1943) — швейцарский органист, композитор и музыкальный педагог.